Montebonello ima više značenja:
 Montebonello, Firenze
 Montebonello, Modena